Covelo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Covelo, Vallelaghi, ort, Vallelaghi, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 
 Covelo, Cimone, ort, Cimone, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento,

Portugal 

 Covelo (freguesia i Portugal, Coimbra), Tábua, 
 Covelo (freguesia i Portugal, Porto), Gondomar,

Spanien 

 Covelo (kommunhuvudort i Spanien, Galicien, Provincia de Pontevedra, lat 42,23, long -8,35), 
 Covelo (kommun i Spanien, Galicien, Provincia de Pontevedra, lat 42,27, long -8,34),

USA 

 Covelo (ort i USA), Kalifornien, Mendocino County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar